Соревнования по пляжному волейболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 18 августа на территории Копакабаны с участием 48 спортсменов из 16 стран. Золотые медали завоевали действующие чемпионы мира Алисон Серутти и Бруно Оскар Шмидт из Бразилии.

Призёры

Расписание

Соревнование

Групповой этап 
По итогам группового этапа напрямую в 1/8 финала вышли 12 сборных, занявших в своих группах 1-е и 2-е места, а также две сборные, которые заняли 3-е места с наилучшими показателями. Ещё четыре сборные, которые также стали третьими в группах, провели стыковые матчи, два победителя которых вышли в 1/8 финала.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сравнение команд, занявших третье место

Таблица

Стыковые матчи

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Пляжный волейбол  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации волейбола (FIVB)